Радми́ла Валенти́новна Щёголева () (род.
23 марта 1973, Киев) — украинская актриса театра и кино, телеведущая, известна как Геля из СВ-шоу.

Семья и ранние годы 
Радмила Щёголева родилась в Киеве 23 марта 1973 года. Имя дал отец в честь югославской певицы Радмилы Караклаич, которая выступала с гастролями в Киеве в её день рождения. Мать — Лидия Щёголева. Дед был заместителем директора Академического театра оперы и балета УССР имени Тараса Григорьевича Шевченко, бабушка пела на его сцене, отец работал режиссёром в музыкальном театре и преподавал в Киевской консерватории.

После окончания средней школы Щёголева окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (курс Юрия Мажуги).

Карьера актрисы и награды 
Актёрскую карьеру Щёголева начала в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Некоторое время спустя перешла в театр Андрея Данилко, совместно с которым вела телевизионную программу «СВ-шоу» исполняя роль Гели практически без реплик. В 2004 году тандем с Данилко распался, а Щёголева серьёзно заболела и долго лечилась

Совместно с Русланой Писанкой принимала участие в другом проекте — «Женский клуб».

Дебютировала в кино в сериале «Остров любви» в 1995 году. Следом был другой сериал: «Роксолана — пленница султана», где она сыграла одну из главных ролей (Клара). После этого ещё неоднократно снималась в кино.

В 1999 году была номинирована на приз за лучшую женскую роль на киевском кинофестивале «Стожары».

Член Союза кинематографистов Украины.

C 2007 года состоит в труппе Русского независимого театра.

В проекте «Дау» снялась со своей матерью — Лидией Щёголевой. По сообщениям титров, за время производства картины мать скончалась.

Занималась бизнесом — с друзьями открыла кадровое агентство.

Личная жизнь  
 Первый раз вышла замуж в 23 года. Брак вскоре распался из-за постоянных гастролей.
 Второй Муж — Андрей. Сыновья Дмитрий и Артём.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Щёголева Радмила Валентиновна

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого